Ісата́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Ісатайського району Атирауської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Ісатай.

Населення — 1501 особа (2009; 1354 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Ісатайського району